Hubers ist der Ortsname von

 Hubers (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hubers (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hubers (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hubers (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hubers (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Huber (Begriffsklärung)